Евгений Евгеньевич Никольский:
 Никольский, Евгений Евгеньевич (1947—2018) — советский и российский физиолог.
 Никольский, Евгений Евгеньевич (1892—1938) — диакон Русской православной церкви, священномученик